Астерискус () — род растений семейства Астровые. Распространены в Средиземноморье, а также на Канарских островах.

Ботаническое описание 
Представители данного рода — главным образом травянистые растения, однолетние или многолетние. Размер соцветия как правило небольшой, до нескольких сантиметров в диаметре; и только у некоторых видов он достигает в диаметре 10—15 см. Имеет золотисто-желтые, маргариткоподобные цветки с желтыми лепестками и желтым центром.

Плод — семянка, то есть одногнёздный односемянной, нерастрескивающийся орешек с кожистой или деревянистой оболочкой. При этом те волоски или щетинки, которые окружали основание венчика, превращаются в хохолок, служащий как бы парашютом и позволяющий семянкам далеко разноситься по ветру (анемохория). У других же видов на конце семянки развиваются два или три шипика с обращёнными назад зубцами). Посредством этих шипиков семянки прицепляются к шерсти животных или одежде человека и таким образом разносятся на далёкое расстояние (зоохория). Сравнительно у немногих видов сложноцветных нет никаких особых приспособлений для разноса плодов. Семена сложноцветных всегда без белка, с очень маслянистыми семядолями.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 10 видов:

Примечания

Ссылки 
 
 Страница о цветке на plantsplanet.org
 Страница на flowers-house.ru с указаниями по уходу в домашних условиях

Флора Средиземноморья
Девясиловые